Дэвид Моррелл () — американо-канадский писатель, автор книги «Первая кровь», в которой задействован известный Джон Рэмбо. Моррелл также является автором комиксов о Капитане Америка (2007—2008).

Биография 
Родился 24 апреля 1943 года в городе Китченер провинции Онтарио, Канада. Отец Моррелла погиб на войне. Мать, будучи не в силах растить сына, отдала его в приют. Впоследствии он рос в разных приёмных семьях. Дэвид окончил университет Уотерлу и получил диплом бакалавра, затем в 1966 году поступил в университет штата Пенсильвания. Здесь он защитил магистерскую диссертацию, изучал филологию и стал доктором философии. Впоследствии преподавал американскую литературу в университете Айовы.

В качестве писателя дебютировал в 1972 году романом «Первая кровь». Роман был признан бестселлером, по нему был снят одноимённый фильм. Впоследствии написал ещё две книги о Рэмбо, в которых он воюет во Вьетнаме и Афганистане. С 1986 года полностью посвятил себя литературе. Написал шпионские боевики, триллеры, детективы и готические романы. Широко известны его романы «Братство Розы» и «Братство Камня». События жизни Моррелла нашли своё отражение в романах «Крайние меры» (1994) и «Светлячки» (1988). За последнее десятилетие XX века написал романы «Пятая профессия» (1990), «Двойное изображение» (1998), «Готика Рио-Гранде» (1999).

Произведения

Художественная проза 
 Первая Кровь (1972, )
 Завещание / Испытание (1975, )
 Последняя побудка (1977, )
 Кровавая клятва (1982, )
 Столетнее рождество (1983, )
 Братство Розы (1984, )
 Братство Камня (1985, )
 Первая кровь. Часть 2 (1985, , новеллизация киносценария)
 Лига «Ночь и Туман» (1987, )
 Рэмбо 3 (1988, , новеллизация киносценария)
 Пятая профессия (1990, )
 Огненный завет (1991, )
 Чужое лицо (1993, )
 Крайние меры (1994, )
 Тотем (1994, )
 Смертный приговор (1996, )
 Двойной образ (1998, )
 Подставное лицо (1998, )
 Чёрный вечер (1999, )
 Торговец Смертью / Любой ценой / Сиена Жжёная (2000, )
 Давно пропавший, 2002 )
 Заступник (2003, )
 Ночной побег (2004, )
 Лазутчики (2005, )
 Мусорщик (2007, ) На русском языке издан под названием «Повелитель игры»
 Шпион на Рождество (2008 )
 Мерцающий свет (2009, )
 Изящное искусство смерти (2013, англ. Murder as a Fine Art)
 Инспектор мертвых (2015, англ. Inspector of the Dead)
 Властелин Ночи (2016, англ. Ruler of the Night)

Публицистика 
 Джон Барт: Предисловие (1976, )
 Светлячки (1988, )
 Уроки письма длиною в жизнь: Романист о своем мастерстве (2002, )

Комиксы 
 Капитан Америка: Избранный (2007—2008, )

Ссылки 

Выпускники Университета штата Пенсильвания
Преподаватели Айовского университета